Louis Zimmermann (1873-1954), Nederlands violist en concertmeester van het Concertgebouworkest
 Louis Zimmermann (1913-1998), Nederlands econoom en politicus, zoon van voorgaande